Meigs County kan syfta på ett antal olika counties i USA

 Meigs County, Ohio 
 Meigs County, Tennessee